Scarabeo (motorfiets) - Italiaans motorfietsmerk
 Scarabeo 5 (schip, 1990) - halfafzinkbaar platform
 Scarabeo 9 (schip, 2011) - halfafzinkbaar platform